Wadaj (francouzsky Ouaddaï) označuje:
 Wadajská říše – africký domorodý stát
 Wadajský region – správní celek v Čadu
 Wadajské hory – pohoří ve východním Čadu